IIHF Challenge Cup of Asia 2009 byl turnaj v ledním hokeji, který se konal od 15. do 20. března 2009 v hale Abu Dhabi Ice Rink v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Na rozdíl od prvního ročníku se zápasy hrály klasicky na tři třetiny po dvaceti minutách. Turnaje se zúčastnilo osm mužstev, která hrála ve dvou skupinách jednokolově každý s každým, poté první dvě mužstva ze skupin postoupila do semifinále, zbylá mužstva hrála o 5.-8. místo. Vítězství si připsali domácí hráči Spojených arabských emirátů před hráči Thajska a Malajsie.

Výsledky

Základní skupiny

Semifinále

Finále a zápasy o umístění

Odkazy

Reference 

IIHF Challenge Cup of Asia
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej ve Spojených arabských emirátech
Sportovní události ve Spojených arabských emirátech
Sport v Abú Zabí
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2009
Sport v Asii v roce 2009